RSJ steht für:
 Deutsche Radsportjugend
 Revolutionäre Sozialistische Jugend, die Sozialistische Jugend Österreich im Untergrund während des Austrofschismus
 Rimbo–Sunds Järnväg, schwedisches Bahnunternehmen, siehe Stockholm–Roslagens_Järnvägar #Rimbo–Sunds_Järnväg
 Robotic Society of Japan
 Rosario Seaplane Base in Washington, USA (IATA-Code)
 Rukometni Savez Jugoslavije, jugoslawischer Feldhandball-Verband, siehe Jugoslawische Feldhandball-Meisterschaft
 RusJet, eine russische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Sisters of St Joseph of the Sacred Heart, australischer Orden der Josefsschwestern

Abkürzung